Цига́ль — еврейская фамилия.

Семья Цигалей 
 Цигаль, Ефим Давидович (1883—1948) — инженер-электрик.
 Цигаль, Виктор Ефимович (1916—2005) — российский художник, брат Владимира Цигаля. Женат на Мирэль Шагинян, дочери Мариэтты Шагинян.
 Цигаль, Сергей Викторович (род. 1949) — российский художник, сын предыдущего, муж Любови Полищук.
 Цигаль-Полищук, Мариэтта Сергеевна (род. 1984) — российская актриса; теле- и радиоведущая. Дочь предыдущего.
 Елена Викторовна Шагинян, дочь Виктора Цигаля, наследница всего архива своей бабушки Мариэтты.
 Цигаль, Владимир Ефимович (1917—2013) — советский и российский скульптор.
 Цигаль, Александр Владимирович (род. 1948) — российский скульптор, сын предыдущего.
 Цигаль, Мария Александровна (Маша Цигаль) (род. 1980) — российский модельер, дочь предыдущего и художницы Анны Бирштейн, внучка художников Макса Бирштейна и Нины Ватолиной.
 Цигаль, Татьяна Владимировна (род. 1951) — художник, жена художника Алексея Лопатникова.

См. также 
 Сегал
 Сигал
 Шагал